Marazzi steht für:
 Carrozzeria Marazzi, ein italienischer Hersteller von Automobilkarosserien
 Marazzi Generalunternehmung, ein Schweizer Bauunternehmen
 Pietra Marazzi, eine italienische Gemeinde

Marazzi ist der Familienname folgender Personen:
 Americo Marazzi (1879–1963), Schweizer Architekt und Politiker (FDP)
 Antonio Marazzi (1814-), italienischer Indologe
 Christian Marazzi (* 1951), Schweizer Politologe
 David Marazzi (* 1984), Schweizer Fußballspieler
 Elda Marazzi (1909–1982), Schweizer Frauenrechtlerin
 Flavio Marazzi (* 1978), Schweizer Segler
 Giuseppe Marazzi (1875–1933), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Albano
 Lorenz Marazzi (1887–1953), italienisch-schweizerischer Bauunternehmer
 Nicolas Marazzi (* 1981), Schweizer Fußballspieler
 Roberto Marazzi (* 1951), italienischer Automobilrennfahrer